Mariana kan syfta på:

 Mariana – ett kvinnonamn och personer med namnet
 M/Y Mariana – en motoryacht och före detta tullkryssare

Geografi

Brasilien 

 Mariana (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 
 Mariana (ort i Brasilien, Minas Gerais, Mariana),

Grekland 

 Olynthos, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike,

Mexiko 

 Mariana, Mexiko, ort,

Spanien 

 Mariana (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Mariana (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca,

Se även
 Marianna (olika betydelser)